Съкращението СИВ може да се отнася за:
 Съвет за икономическа взаимопомощ – икономически съюз на социалистическите страни
 Съюзно изпълнително вече (Савезно извршно веће) – правителството на Съюзна Югославия